A 437-es jelzésű autóbusz a budapesti Stadion autóbusz-pályaudvar és Bér, Fő tér között közlekedő helyközi járat.

Megállóhelyei

!Sorszám (↓)
! Megállóhely
!Sorszám (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0|| végállomás||29
|align=left|
|-
|1|| Budapest, Kacsóh Pongrác út||28
|align=left|
|-
|2|| Budapest, Szerencs utca||27
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=6|Budapest közigazgatási határa
|-
|3|| Bag, Dózsa György út 8.||26
|align=left|
|-
|4|| Bagi elágazás||25
|align=left|
|-
|5|| Aszód, Kossuth Lajos utca 2.||24
|align=left|
|-
|6|| Aszód, vasútállomás bejárati út||23
|align=left|
|-
|7|| Aszód, Arany János utca||22
|align=left|
|-
|8|| Aszód, Falujárók útja 19.||21
|align=left|
|-
|9|| Kartal, 2-es km kő||20
|align=left|
|-
|10|| Kartal, Bartók Béla út||19
|align=left|
|-
|11|| Kartal, orvosi rendelő||18
|align=left|
|-
|12|| Kartal, posta||17
|align=left|
|-
|13|| Kartal, Szőlő utca||16
|align=left|
|-
|14|| Kartal, autóbusz-forduló||15
|align=left|
|-
|15|| Verseg, kállói elágazás||14
|align=left|
|-
|16|| Verseg, községháza||13
|align=left|
|-
|17|| Verseg, temető||12
|align=left|
|-
|18|| Kálló, magyalospusztai elágazás||11
|align=left|
|-
|19|| Kálló, Jókai Mór utca||10
|align=left|
|-
|20|| Vanyarc, Kossuth út 105.||9
|align=left|
|-
|21|| Vanyarc, Kossuth út 40.||8
|align=left|
|-
|22|| Vanyarc, kállói elágazás||7
|align=left|
|-
|23|| Vanyarc, Sziráki utca 33.||6
|align=left|
|-
|24|| Szirák, Állami Gazdaság||5
|align=left|
|-
|25|| Szirák, római katolikus templom||4
|align=left|
|-
|26|| Szirák, pálinkafőzde||3
|align=left|
|-
|27|| Bér, újtelep||2
|align=left|
|-
|28|| Bér, Polgármesteri Hivatal||1
|align=left|
|-
|29|| Bér, Fő térvégállomás||0
|align=left|
|}

Források
 

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Aszód autóbuszvonalai
Budapest XIV. kerületének közlekedése
Budapest XV. kerületének közlekedése
Bag